Muhlenberg este un nume propriu de origine germană, care se referă la în special

 Familia Muhlenberg, o dinastie importantă de politicieni, oameni de arme și clerici americani

Membri familiei 

 Henry Muhlenberg (1711 - 1787), cleric luteran german, patriahul familiei Muhlenberg
respectiv
 Edward D. Muhlenberg (1831 – 1883), inginer civil și ofițer în Războiul Civil American
 Francis Swaine Muhlenberg (1795 – 1831), lider politic american al secolului al 19-lea
 Frederick Muhlenberg (1750 - 1801), primul Speaker al Camerei Reprezentanților a Statelor Unite
 Frederick Augustus Muhlenberg (1887 – 1980), lider politic și militar american
 Frederick Augustus Muhlenberg (educator) (1818 - 1901), președinte al Muhlenberg College
 Gotthilf Henry Ernest Muhlenberg (1753 - 1815), cleric și botanist american
 Henry A. P. Muhlenberg (1782 - 1844), diplomat american
 Henry Augustus Muhlenberg (1823 – 1854), politician american
 Peter Muhlenberg (1746 – 1807), cleric și general al Continental Army
 William Augustus Mühlenberg (1796 – 1877), filantrop american și cleric protestant episcopal

Locuri numite Muhlenberg 

 Comitatul Muhlenberg, statul 
 Muhlenberg Township, statul 
 Muhlenberg College

Nume proprii